Oko est une famille de satellites d'alerte précoce soviétique puis russe.
 Oko est le nom basque de Oco, ville et commune de la Communauté forale de Navarre, en Espagne.
 Oko est un arpenteur, personnage clé de l'histoire du plan d'Eldraine dans le TCG Magic the Gathering.
OKO (Olivier Ker Ourio) est un musicien de jazz et harmoniciste français né à Paris en 1964.

Voir aussi 
Öko est une appellation définie par le magazine allemand Öko-Test, garantissant au consommateur qu'un produit a peu d'impact sur l'environnement.